Il doppio del torneo di tennis Samarkand Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Satoshi Iwabuchi e Gouichi Motomura che hanno battuto in finale Jun Woong-sun e Frank Moser 2-6, 6-2, [10-5].

Teste di serie 

 Aleksej Kedrjuk /  Orest Tereščuk (primo turno)
 Vasilīs Mazarakīs /  Gabriel Moraru (semifinali)

 Murad Inoyatov /  Denis Istomin (primo turno)
 Jun Woong-sun /  Frank Moser (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Samarkand Challenger 2006